Школа «Путь света» () — специализированная школа для детей с высокофункциональным аутизмом, расположена в , Сингапур. Школа основана в 2004 году, финансируется некоммерческой сингапурской организацией «» и обеспечивает половину образовательных потребностей для аутичных детей. Школа обучает учеников социальным и жизненным навыкам, учит основным практическим предметам и подготавливает их к работе в приспособленной для детей c аутизмом. По состоянию на май 2018 года здесь обучается 1262 ребёнка, школа отмечена за достижения в специальном образовании в Сингапуре.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Аутизм
Специальная педагогика
Образование в Сингапуре